

Patronyme 

 Colm Tóibín (1955- ), un romancier et un journaliste irlandais ;
 Nioclás Tóibín (1928-1994), un chanteur sean-nós irlandais.

Autre 
 Toibin ou Toabin, une localité du Burkina Faso